Le nom Georges, Georgios ou Giorgos Georgiou (grec :  ou ) peut désigner :
  (né en 1936), député européen (2007-2009) puis député au Parlement grec (juillet-septembre 2009) pour le LAOS, vice-ministre de la Défense dans le gouvernement Papadimos (2011-2012) ;
  (né en 1952) ;
 Geórgios Georgíou ou George Georgiou (né en 1957), député DISY ;
  (né en 1961), photographe britannique, mari et collaborateur de Vanessa Winship ;
 Giórgos Georgíou ou Giorgos K. Georgiou (né en 1963), député AKEL ;
 Geórgios Georgíou (né en 1979) ;
 Georgios Georgiou, membre du groupe « Armos » (1949) fondé par Nikos Hadjikyriakos-Ghikas ;
 Giorgos Georgiou, acteur de cinéma grec des années 1980 ;
 Giorgos Georgiou, vainqueur de deux prix de l'académie grecque du cinéma en 2012 pour  ;
 , acteur britannique jouant notamment dans Mamma Mia ! et Homeland.